Рали Дакар 2008 е трябвало да бъде тридесетото издание на Рали Дакар. Планирано е да се проведе между 5 и 20 януари 2008, започвайки от Лисабон, Португалия и финиширайки в Дакар, Сенегал. Предвидено е маршрутът да премине през Португалия, Испания, Мароко, Западна Сахара, Мавритания и Сенегал. Ден преди началото е взето решение състезанието да бъде отменено заради опасност от терористични атаки на територията на Мавритания. До този момент рали Дакар никога не е било изцяло отменяно, като в някои случаи са били променяни само части от маршрута.

Планирани етапи

Източници 

Рали Дакар